Метод деления пополам может означать:
 Двоичный поиск — метод поиска в структурах данных.
 Метод бисекции — метод поиска корней непрерывной функции на отрезке.
 Метод дихотомии
 Разделяй и властвуй — парадигма разработки алгоритмов.